Patriota y patriótico son términos que pueden referirse a:
 Lo relativo al patriotismo.
Uno de los grupos políticos de la Revolución francesa.
El nombre con el que se identificó al bando opuesto a los afrancesados durante la Guerra de Independencia Española.
El nombre con el que se identificó al bando de los partidarios de la Independencia Hispanoamericana.
Ejército Patriota
Bando Patriota (Chile)
Guerra patriótica
Gran Guerra Patria (Unión Soviética, 1941-1945).
Guerra Patriótica Nacional, proyecto insurgente en Chile.
Certificado de Patriota de los partisanos italianos.
Servicio Militar Patriótico (S.M.P.), Nicaragua.
Plan Patriota o "Campaña militar J.M.", en Colombia.
Ley Patriótica en Estados Unidos.

Club de fútbol
 Patriotas Fútbol Club: Club de Colombia.

Obras artísticas y literarias
El Patriota de Guayaquil, periódico.
El patriota, película bélica del año 2000 dirigida por Roland Emmerich.
La canción patriótica, himno de Rusia y Bielorrusia entre 1991 y 2000.
Patriota (cómic), personaje de Marvel.
Patriota (Homelander) personaje principal de la serie de cómics y televisión The Boys.

Movimientos políticos o armados
Alianza Patriótica (AP), Costa Rica.
Alianza Patriótica Socialista (APS), Paraguay.
Alianza Patriótica para el Cambio (APC), Paraguay.
Ejército Patriótico
Ejército Patriótico Ruandés
Frente Patriótico
Frente Patriótico (Austria) (Vaterländische Front, VF)
Frente Patriótico Ruandés
Frente Patriótico (Zambia)
Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), Chile.
Frente Patriótico para el Progreso (Front Patriotique pour le Progrès, FPP), República Centroafricana.
Frente Popular Patriótico de Jammu & Kachemira, India.
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), grupo terrorista español.
Frente Electoral Patriótico Progresista, Costa Rica.
Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico
Liga Patriótica, Chile y Argentina
Movimiento Patriótico
Movimiento Patriótico Catalán (MPC), España
Movimiento Patriótico de Costa de Marfil (Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI)
Movimiento Patriótico Libre (التيار الوطني الحر, Al-Tayyar Al-Watani Al-Hur), Líbano
Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, Argentina.
Partido Patriótico
Partido Patriota, Guatemala.
Partido Nacional Patriótico (National Patriotic Party, NPP), Liberia.
Partido Patriótico Revolucionario, México.
Sociedad Patriótica, página de desambiguación.
 Sociedad Patriótica (Argentina)
 Sociedad Patriótica (Venezuela)
 Partido Sociedad Patriótica (PSP), Ecuador.
Unión Patriótica, página de desambiguación.
Unión Patriótica (Panamá)
Unión Patriótica (España)
Unión Patriótica (Colombia)
Unión Patriótica (Costa Rica)
Unión Patriótica (Uruguay)
Unión Patriótica del Kurdistán
Unión Patriótica Estudiantil, Chile.
Patriota, partido político brasileño.

Otros
Patriot, un tipo de misil.
Patriota (Rapero)